Ел Инфијернито има више значења:

 Ел Инфијернито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Инфијернито (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Инфијернито (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Инфијернито (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Инфијернито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику